Y5, Y-5 ou Y05 peut faire référence à :
 Biélorussie, selon la liste des Vehicle Identification Numbers,
 
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,
 Le biplan de transport chinois Nanchang Y-5,
 formule chimique du pentayttrium de numéro CAS .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres